Андре́й Кочетко́в:
 Кочетков, Андрей Григорьевич (1908—1990) — советский лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.
 Кочетков, Андрей Дмитриевич (1925—2006) — советский живописец и график, прикладник.